Гнилицька сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні

 Гнилицька сільська рада — Сумська область, Охтирський район
 Гнилицька сільська рада — Тернопільська область, Підволочиський район
 Гнилицька сільська рада — Харківська область, Великобурлуцький район